Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Meta, település Kentucky államban
 Meta, település Missouri államban
 Olaszország
 Meta, község Olaszország Campania régiójában, Nápoly megyében
 Kolumbia
 Meta megye Kolumbiában
Egyéb
 meta: előtag főként idegen szavakban